Albersdorf heißen/hießen folgende Orte:

Gemeinden:
 Albersdorf (Holstein), Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein
 Albersdorf (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen

ehemalige Verwaltungseinheiten:
 Amt Kirchspielslandgemeinde Albersdorf im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein, 2008 aufgelöst

Gemeindeteile:
 in Deutschland
 Albersdorf (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Albersdorf (Etzelwang), Ortsteil der Gemeinde Etzelwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Albersdorf (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Albersdorf (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Albersdorf (Markranstädt), Ortsteil der Stadt Markranstädt im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Albersdorf (Schashagen), Ortsteil der Gemeinde Schashagen im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Albersdorf (Berga), Ortsteil der Stadt Berga/Elster im Landkreis Greiz in Thüringen
 in Österreich
 Albersdorf (Gemeinde Schiefling), Ortschaft von Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt Land, Kärnten
 Albersdorf (Gemeinde Eberstalzell), Ort bei Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Albersdorf (Gemeinde Albersdorf-Prebuch), Ortschaft und Katastralgemeinde von Albersdorf-Prebuch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Albersdorf (Gemeinden Eggersdorf bei Graz, Kumberg), Ortsteil von Eggersdorf bei Graz und Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

historisch:
 Albersdorf (Oschatz), Ortswüstung westlich von Oschatz im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Albrechtice u Českého Těšína, Gemeinde im Okres Karviná, Tschechien
 Písařova Vesce, Ortsteil von Lesná, Okres Tachov, Tschechien

Siehe auch:
 Albertsdorf
 Alversdorf
 Alberndorf